Со времени основания Константинопольского Патриархата Армянской Апостольской церкви в 1461 году, было построено 55 армянских церквей, как апостольских, так и евангелистских, католических и других. Около 30 из них функционируют по сей день.

По состоянию на 1913 год на территории современной Турции функционировало около 3000 армянских храмов (2200 из которых в Западной Армении), однако сегодня большинство из них уничтожено Правительством Турции либо находятся в почти полностью руинном состоянии. Вне Стамбула на территории современной Турции, в отличие от 1913 года, функционирует всего лишь 6 армянских церквей.

Список 

 Церковь Св. Григория Просветителя и Высшая школа «Кедронакан», Стамбул.
 Патриархальный собор Пресвятой Богородицы, Стамбул.
 Церковь Свв. Архангелов, Стамбул.
 Церковь Пресв. Богродицы, Стамбул.
 Часовня Св. Воскресения, Стамбул.
 Церковь Свв. Вардананц, Стамбул.
 Церковь Свв. Вардананц, Стамбул.
 Церковь Воскресения, Стамбул.
 Церковь Св. Георгия, Стамбул.
 Церковь Св. Григория Просветителя, Стамбул.
 Церковь Св. Иоанна Евангелиста, Стамбул.
 Церковь Св. Иакова, Стамбул.
 Церковь пророка Илии, Стамбул.
 Церковь Николая Чудотворца, Стамбул.
 Церковь Преображения, Стамбул.
 Церковь Св. Сергия, Стамбул.
 Часовня Спасителя, Стамбул.
 Церковь Св. Стефана, Стамбул.
 Церковь Св. Стефана, Стамбул.
 Церковь Св. Троицы, Стамбул.
 Церковь Свв. Фаддея и Варфоломея, Стамбул.
 Церковь Св. Марии, Хатай.
 Церковь Св. Богоматери (Бешикташ)
 Церковь Св. Богоматери (Ортакёй)
 Церковь Св. Креста (Курукесме)
 Церковь Св. Santoukht (Хизар)
 Церковь Св. Троицы (Бюйачикой)
 Церковь св. Богородицы (Еникой)
 Церковь св. Дев-спутниц Рипсимэ(Буюкдере)
 Церковь Христа-Царя (Кадыкёй)
 Церковь св. Креста (Селамсиз, Ускудар)
 Церковь св. Иоанна Предтечи (Багларбаши, Ускудар)
 St. Gregory The Enlightener Armenian Church (Kuzguncuk, Istanbul)
 The Twelve Holy Apostles Armenian Church (Kandilli, Istanbul)
 St. Nicholas Armenian Church (Beykoz, Istanbul)
 Holy Cross Armenian Church (Kartal, Istanbul)
 St. Gregory The Enlightener (Kinaliada, Istanbul)
 St. Gregory The Enlightener Armenian Church (Kayseri)
 A. St. Giragos Armenian Church (Diyarbakir)
 St. Sergius Armenian Church
 St. James Armenian Chapel
 St. George Armenian Church (Derik, Mardin)
 Holy Forty Martyrs of Sebastea Armenian Church (Iskenderun, Hatay)
 St. Gregory The Enligtener Armenian Church (Kirikhan)
 Holy Mother-of-God Armenian Church (Vakiflikoy, Samandag, Hatay)
 Narlikapi Armenian Apostolic Church (Narlikapi, Istanbul)
 Sourp Stepanos Armenian Apostolic Church (Yesilkoy, Istanbul)
 Sourp Asdvadzadzin Armenian Apostolic Church (Bakirkoy, Istanbul)
 Sourp Takavor Armenian Apostolic Church (Kadekoy, Istanbul)
 Sourp Vartanants (Ferikoy)
 Sourp Asdvadzadzine (Besiktas, Istanbul)
 Sourp Kevork (Samatya, Istanbul)
 Sourp Krikor Lousavoritch (Ghalatya, Istanbul)
 Sourp Yerrortutyoun (Pera, Istanbul)
 Armenian Evangelical Church (Pera, Istanbul)
 Sourp Krikor Lousavoritch (Kinali Island)
 Armenian Evangelical Church (Gedik Pasha, Istanbul)

См. также 

 Список армянских храмов Турции
 Список армянских храмов мира
 Стамбул
 Константинополь

Внешние ссылки 

 All Armenian Churches

Примечания 

Стамбул
Храмы арм

Армяне в Турции